Gaolou Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaolou (köping i Kina, Anhui), 
 Gaolou (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar